Константин Петрович Виногра́дов (1899—1980) — советский хоровой дирижёр, музыкальный педагог.

Биография 
Родился 22 мая (3 июня) 1899 года в Москве. В 1923—1936 годах концертмейстер, главный хормейстер, а затем главный дирижёр Оперного театра имени К. С. Станиславского (Москва). В 1936—1939 годах хормейстер, в 1939—1941 годах и. о. художественного руководителя Государственного академического русского хора СССР. В 1942—1946 годах руководитель Ансамбля песни и пляски Местной противовоздушной обороны. В 1946—1965 главный хормейстер ДКАППСА имени А. В. Александрова. Член ВКП(б) с 1948 года. В 1956 году окончил дирижёрско-хоровое отделение ММПИ имени Гнесиных. В 1924—1953 годах преподаватель Московского музыкального училища имени Гнесиных. С 1965 года преподаватель, с 1967 года доцент МГИК. Автор книги «Работа над дикцией в хоре» (1967).

Награды и премии 
 народный артист РСФСР (1960)
 Сталинская премия первой степени (1950) — за концертно-исполнительскую деятельность всоставе КАППСА
 орден Красной Звезды (5.11.1943)
 медаль «За оборону Москвы» (3.11.1944)

Ссылки 
 ОЗП 

Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Члены КПСС